O torneio de Squash nos Jogos Mundiais de 2013 ocorreu nos dias 02, 03 e 04 de Agosto de 2013, no Canas Gordas Comfenalco Club.

Quadro de Medalhas

Medalhistas

Detalhes dos Eventos

Masculino 
{{32TeamBracket
| seed-width  = 
| team-width  = 165
| score-width = 

| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Oitavas de Finais
| RD3=Quartsd de Finais
| RD4=Semi-finais
| RD5=Final

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Gregory Gaultier
| RD1-score01=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Bye
| RD1-score02=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Bye
| RD1-score03=
| RD1-seed04=9/16
| RD1-team04= Shawn Delierre
| RD1-score04=

| RD1-seed05=9/16
| RD1-team05= Julian Illingworth
| RD1-score05=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Bye
| RD1-score06=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Bye
| RD1-score07=
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= Ryan Cuskelly
| RD1-score08=

| RD1-seed09=6
| RD1-team09= Miguel Ángel Rodríguez 
| RD1-score09=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Bye
| RD1-score10=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Andras Torok
| RD1-score11=0
| RD1-seed12=9/16
| RD1-team12= Mahesh Mangaonkar
| RD1-score12=3

| RD1-seed13=9/16
| RD1-team13= Harinder Pal Sandhu
| RD1-score13=0
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Christopher Binnie
| RD1-score14=3

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Bye
| RD1-score15=
| RD1-seed16=4
| RD1-team16= Cameron Pilley
| RD1-score16=

| RD1-seed17=3
| RD1-team17= Simon Rösner
| RD1-score17=
| RD1-seed18=
| RD1-team18= Bye
| RD1-score18=

| RD1-seed19=
| RD1-team19= Anderson Cardona
| RD1-score19=0
| RD1-seed20=9/16
| RD1-team20= Yousif Nizar Saleh
| RD1-score20=3

| RD1-seed21=9/16
| RD1-team21= Mathieu Castagnet
| RD1-score21=
| RD1-seed22=
| RD1-team22= Bye
| RD1-score22=

| RD1-seed23=
| RD1-team23= Bye
| RD1-score23=
| RD1-seed24=5
| RD1-team24= Tom Richards
| RD1-score24=

| RD1-seed25=7
| RD1-team25= Ong Beng Hee 
| RD1-score25=
| RD1-seed26=
| RD1-team26= Bye
| RD1-score26=

| RD1-seed27=
| RD1-team27= Diego Elias
| RD1-score27=1
| RD1-seed28=9/16
| RD1-team28= Raphael Kandra
| RD1-score28=3

| RD1-seed29=9/16
| RD1-team29= Chris Gordon
| RD1-score29=3
| RD1-seed30=
| RD1-team30= Ryosei Kobayashi
| RD1-score30=2

| RD1-seed31=
| RD1-team31= Bye
| RD1-score31=
| RD1-seed32=2
| RD1-team32= Peter Barker
| RD1-score32=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Gregory Gaultier
| RD2-score01=3
| RD2-seed02=9/16
| RD2-team02= Shawn Delierre
| RD2-score02=0

| RD2-seed03=9/16
| RD2-team03= Julian Illingworth 
| RD2-score03=2
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= Ryan Cuskelly
| RD2-score04=3

| RD2-seed05=6
| RD2-team05= Miguel Ángel Rodríguez
| RD2-score05=3
| RD2-seed06=9/16
| RD2-team06= Mahesh Mangaonkar
| RD2-score06=0

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Christopher Binnie
| RD2-score07=0
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= Cameron Pilley
| RD2-score08=3

| RD2-seed09=3
| RD2-team09= Simon Rosner
| RD2-score09=3
| RD2-seed10=9/16
| RD2-team10= Yousif Nizar Saleh
| RD2-score10=0

| RD2-seed11=9/16
| RD2-team11= Mathieu Castagnet 
| RD2-score11=3
| RD2-seed12=5
| RD2-team12= Tom Richards
| RD2-score12=1

| RD2-seed13=7
| RD2-team13= Ong Beng Hee
| RD2-score13=3
| RD2-seed14=9/16
| RD2-team14= Raphael Kandra
| RD2-score14=2

| RD2-seed15=9/16
| RD2-team15= Chris Gordon
| RD2-score15=0
| RD2-seed16=2
| RD2-team16= Peter Barker
| RD2-score16=3

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Gregory Gaultier
| RD3-score01=3
| RD3-seed02=8
| RD3-team02= Ryan Cuskelly
| RD3-score02=0

| RD3-seed03=6
| RD3-team03= Miguel Ángel Rodríguez
| RD3-score03=3
| RD3-seed04=4
| RD3-team04= Cameron Pilley
| RD3-score04=1

| RD3-seed05=3
| RD3-team05= Simon Rosner
| RD3-score05=3
| RD3-seed06=9/16
| RD3-team06= Mathieu Castagnet
| RD3-score06=1

| RD3-seed07=7
| RD3-team07= Ong Beng Hee
| RD3-score07=0
| RD3-seed08=2
| RD3-team08= Peter Barker
| RD3-score08=3

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Gregory Gaultier
| RD4-score01=3
| RD4-seed02=6
| RD4-team02= Miguel Ángel Rodríguez
| RD4-score02=1

| RD4-seed03=3
| RD4-team03= Simon Rosner
| RD4-score03=3
| RD4-seed04=2
| RD4-team04= Peter Barker
| RD4-score04=0

| RD5-seed01=1
| RD5-team01= Gregory Gaultier
| RD5-score01=3
| RD5-seed02=3
| RD5-team02= Simon Rosner
| RD5-score02=1

}}Note: * w/d = Withdraw, * w/o = Walkover, * r = Retired

 Feminino Note:''' * w/d = Withdraw, * w/o = Walkover, * r = Retired

Jogos Mundiais de 2013
Squash nos Jogos Mundiais